Подолени има више значења:

 Подолени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Подолени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Подолени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији